Bellamy Storer ist der Name folgender Personen:

* Bellamy Storer (Politiker, 1796) (1796–1875), US-amerikanischer Politiker (Ohio, United States Whig Party)
 Bellamy Storer (Politiker, 1847) (1847–1922), US-amerikanischer Diplomat und Politiker (Ohio, Republikanische Partei)